Ле́мбит Эльма́рович А́ннус (; 17 сентября 1941, Кохтла-Ярве — 4 июля 2018, Таллин) — эстонский политик, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Эстонии (на платформе КПСС), член Политбюро ЦК КПСС.

Биография 
Родился в городе Кохтла-Ярве Эстонской ССР вскоре после оккупации республики Германией. Эстонец. В 1960 году окончил Таллинский строительно-монтажный техникум. В 1963 году вступил в КПСС. В 1960—1961 годах проходил срочную службу в Советской Армии. В 1961—1964 годах работал бригадиром, мастером городского ремонтно-строительного управления, начальником цеха комбината бытового обслуживания «Теэ» в Таллине.

В 1973 году окончил заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1979 — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук.

Партийная карьера 
 В 1964 года начал свой путь с поста второго секретаря Морского райкома ЛКСМ Эстонии (город Таллин), затем стал заведующим отделом ЦК ЛКСМ Эстонии; 
 С 1971 года работал заведующим отделом Морского райкома Компартии Эстонии, инструктором, заведующим сектором; в 1979 году перешёл на работу заместителем заведующего отделом, одно время был помощником первого секретаря ЦК Компартии Эстонии Карла Вайно;
 В 1983—1989 годах — главный редактор журнала «Ээсти коммунист», с 1989 года — инспектор ЦК Компартии Эстонии;
 С марта 1990 года — первый секретарь Калининского райкома Компартии Эстонии (Таллин), на XXVIII съезде КПСС в июле 1990 избран членом ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета Эстонской ССР.
 С декабря 1990 до запрета партии 22 августа 1991 года — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии (КПСС), с января по август 1991 года — член Политбюро ЦК КПСС. Затем с августа 1991 года работал собственным корреспондентом газеты «Правда» в Эстонии.
 С 1993 по 1999 год — депутат Таллинского городского собрания, член Политисполкома Союза Коммунистических партий — Коммунистической партии Советского Союза.
 Впоследствии Л. Аннус являлся также членом Конституционной партии Эстонии и Объединённой левой партии Эстонии.

Ссылки 
 Зенькович Н. Самые закрытые люди. От Ленина до Горбачёва: Энциклопедия биографий. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.
 Журнал Известия ЦК КПСС №10 за 1990 г., стр.32

Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Депутаты Городского собрания Таллина
Члены Политбюро ЦК КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Народные депутаты Эстонской ССР